Służew – część warszawskiej dzielnicy Mokotów
 Służew – stacja warszawskiego metra